

Codici 
 fuu  – codice ISO 639-3 della lingua furu

Personaggi 
 Fuu  – personaggio del manga e anime Naruto
 Fuu Hooj  – personaggio del manga e anime Magic Knight Rayearth